Bastarache peut faire référence à :

Toponyme 

 Bastarache est un hameau de la paroisse de Sainte-Marie au Nouveau-Brunswick.

Patronyme 

 Michel Bastarache est un ancien juge de la Cour suprême du Canada.

Autre 
 La Commission Bastarache est une commission d'enquête publique québécoise instituée le .